Lenzin ist der Familienname folgender Personen:

 Enrico Lenzin (* 1971), Schweizer Musiker
 Luka Lenzin (* 1980), Schweizer Comiczeichnerin und Musikerin